Julian Michał Pulikowski (1879–1956) – polski skrzypek i altowiolista
 Julian Pulikowski (1908–1944) – polski muzykolog, założyciel Centralnego Archiwum Fonograficznego